Lopinot steht für:

 Lopinot (Trinidad und Tobago), eine Gemeinde im Norden der Insel Trinidad in Trinidad und Tobago

Lopinot ist der Familienname folgender Personen:

 Calliste Lopinot (1876–1966), deutsch-französischer Kapuzinerpater